Paweł Sikora (1883-1972) – polski ksiądz ewangelicki, pisarz, tłumacz i pieśniarz
 Paweł Sikora (1912–2002) – polski antropolog
 Paweł "Bocian" Sikora (1970–2021) – polski gitarzysta, filozof, dr hab.
 Paweł Sikora (ur. 1977) – polski dziennikarz
 Paweł Sikora (ur. 1976) – polski trener piłkarski